Кубок Молдавии по футболу сезона 2006/07 — шестнадцатый розыгрыш Кубка Молдавии, проводился с августа 2006 по 09 мая 2007 года. Обладателем трофея стал кишинёвский «Зимбру», обыгравший в финале «Нистру» со счётом 1:0. Победитель кубка получил право выступать в первом отборочном раунде Кубка УЕФА 2007/08.

Первый раунд

Второй раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 сентября 2006

|}

Третий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 сентября 2006

|}

1/8 финала 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 сентября 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 сентября 2006

|}

1/4 финала 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18 октября / 1 ноября 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19 октября / 1 ноября 2006

|}

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Архив всех розыгрышей Кубка Молдавии

2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Молдавии в 2006 году
Спорт в Молдавии в 2007 году